65-й Чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 11 по 21 ноября 1993 года в Мельбурне (Австралия).

Общий медальный зачёт

По медалям за сумму

По всем медалям

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Статистика Международной федерации тяжёлой атлетики

Международные спортивные соревнования в Мельбурне
Ноябрь 1993 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Австралии